Henri Gallet peut désigner :

 Henri Gallet (1900-1996), homme politique français ;
 Henri Gallet (1921-2009), homme politique français.